Ellisville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ellisville (Illinois)
Ellisville (Mississippi)
Ellisville (Missouri)